A Super Copa Noroeste de 2019 foi a 3ª edição da Super Copa Noroeste torneio amistoso no Noroeste Fluminense. O Campeão foi o Paraíso Esporte Clube.

Participantes 

Participaram da Super Copa Noroeste de 2019, as seguintes agremiações:

 Altense Clube, de São Sebastião do Alto
 Associação Atlético Noroeste de Miracema, de Miracema
 Bibarrense Atlético Clube, do Duas Barras
 Boa Sorte Atlético Clube, de Cantagalo
 Cardoso Moreira Futebol Clube, de Cardoso Moreira
 Carmense Atlético Clube, do Carmo
 Esporte Clube Italva, do Italva
 Floresta Atlético Clube, de Cambuci
 Liga Itaocarense de Desportos, de Itaocara
 Macuco Esporte Clube, de Macuco
 Monte Carmelo Atlético Clube, do Carmo
 Olympico Futebol Clube, de Bom Jesus do Itabapoana
 Paraíso Esporte Clube, de Cambuci
 Pito Aceso Futebol Clube, de Aperibé
 União Calçadense Futebol Clube, de São José do Calçado
 União São Vicente Futebol Clube, de São Fidélis

Premiação 

2019 no futebol